Abierto Mexicano TELCEL 2007 (kobiety)
 Abierto Mexicano TELCEL 2007 (mężczyźni)